Valois Klaudia francia királyi hercegnő (1499–1524), XII. Lajos francia király idősebb leánya
Valois Klaudia francia királyi hercegnő (1547–1575), II. Henrik francia király másodszülött leánya